Salele bezeichnet:

 ein osttimoresisches Dorf und Aldeia im Suco Liaruca, siehe Liaruca
 Salele (Maudemo), ein osttimoresisches Siedlungszentrum im Suco Maudemo